Sânmiclăuș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sânmiclăuș (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Sânmiclăuș (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare